Сергей Александрович Семека (1906—1966) — советский военный медик, теоретик и историк военной медицины, профессор, генерал-майор медицинской службы.

Биография 
Родился в 1906 году в Санкт-Петербурге.

С 1926 года на военной службе в РККА. С 1931 года после окончания с отличием Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова служил младшим и старшим врачом полка, дивизионным и корпусным врачом. С 1936 года работал в санитарном управлении Ленинградского военного округа и одновременно с 1938 года руководил кафедрой военных дисциплин Ленинградского фармацевтического института. В 1939 году им была защищена ученая степень кандидата медицинских наук, а в 1947 году было присвоено звание доцента.

В 1939 году был частником Советско-финляндской войны. В 1940 году руководил военным факультетом 1-го Харьковского медицинского института. С 1941 года участник Великой Отечественной войны — начальник Санитарного отдела армии, начальник Санитарного управления Воронежского фронта.

С 1944 года начальник военного факультета и одновременно был заведующий кафедры истории военной медицины Центрального института усовершенствования врачей. С 1957 года начальник военной кафедры Первого Московского медицинского института имени И. М. Сеченова.

В 1940 и в 1955 годах участвовал в подготовке основополагающих документов медицинской службы Советской Армии и принимал деятельное участие в подготовке Энциклопедического словаря военной медицины, Энциклопедического медицинского справочника для военных фельдшеров, 2-го издания БМЭ, собрания сочинений Н. И. Пирогова и ряда научных сборников.

Умер в 1966 году в Москве, похоронен на Веденском кладбище.

Библиография 
 Военно-санитарное дело / Санитарное обеспечение роты и батальона в период боев с белофиннами (1939—1940 гг.), с. 65
 Военная медицина на Воронежском фронте: (Сборник статей) / Отв. ред. ген.-майор мед. службы С. А. Семека. — Москва : Медгиз, 1946. — 186 с.
 Автомобильная санитарная рота / Энциклопед. словарь воен. мед., т. 1, ст. 44, М., 1946
 Конно-санитарная рота / Энциклопед. словарь воен. мед., т. 2, ст. 1416, М., 1947
 Медицина военная / С. А. Семека, ген.-майор мед. службы. — Москва : Гос. изд-во мед. лит-ры, 1947 (16-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 150 с.; 26 см. — (Энциклопедический словарь военной медицины/ ГВМУ ВС СССР).
 Медицинский распределительный пост / Энциклопед. словарь воен. мед., т. 3, ст. 1002, М., 1948
 Пункт сбора легко раненых (ПСЛ) / Энциклопед. словарь воен. мед., ст. 993
 Русско-турецкие войны / Энциклопед. словарь воен. мед., ст. 1187, 1239, 1247 (совм. с др.);
 Эвакуационное направление / Энциклопед. словарь воен. мед., т. 5, ст. 1098, М., 1948
 Зиновий Петрович Соловьев Воен.-мед. журн., № 1, с. 48, 1949 г
 Генералиссимус Суворов и здравоохранение армии Воен.-мед. журн., № 5, с. 3, 1950;
 Медицинское обеспечение русской армии во время Семилетней войны 1756—1763 гг. / Ген.-майор мед. службы С. А. Семека. — Москва : [б. и.], 1951. — 316 с. : ил.; 22 см. — (Очерки истории военной медицины в России/ Воен. фак. при Центр. ин-те усовершенствования врачей; Т. 4)
 Военная медицина в вооруженных силах Московского государства в XVII веке / Ген.-майор мед. службы С. А. Семека. — Москва : [б. и.], 1952. — 40 с. : ил.; 22 см. — (Курс истории отечественной военной медицины/ Воен. фак. при центр. ин-те усовершенствования врачей; Вып. 3).
 Военно-медицинская организ-ация русской армии при Петре I М., 1952
 Медицина военная Энциклопед. мед. справочник для воен. фельдшеров, под ред. Н. И. Завали-шина, ст. 675, М., 1953
 Военно-медицинская организация вооруженных сил Российской дворянской империи XVIII века во время русско-турецкой войны 1735—1739 гг. / С. А. Семека, ген.-майор мед. службы. — Москва : [б. и.], 1955. — 30 с. : схем.; 23 см. — (Курс истории отечественной военной медицины/ Воен. фак. при Центр. ин-те усовершенствования врачей; Вып. 5).
 Зарождение и развитие советской военной медицины в годы военной интервенции и гражданской войны (К 40-летию окончания гражданской войны) Воен.-мед. журн., № 12, с. 72, 1960

Примечания

Литература 
 
 
 Военные врачи-участники Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.: Крат. биогр. справ.:в 2-х ч. / Воен.-мед. музей; [И. И. Бечик и др.]; Под общ. ред. И. М. Чижа. — ВММ, : Ч. 2. 1996 г. — 248 с.
 Блокада Ленинграда: Энциклопедия / А. И. Мелуа; Под ред. С. Г. Гумена. —  ;  : Гуманистика, 1999 г. — 671 с. — ISBN 5-86050-108-0
 Памяти Сергея Александровича Семеки // Военно-медицинский журнал № 7 от 1966 г. — 94 с.

Генерал-майоры медицинской службы (СССР)